Натали́ Асп Ви́кстен (; ) — датская кёрлингистка.

В составе смешанной парной сборной Дании участник  (заняли тридцатое место). . В составе молодёжной команды Дании участник турниров по кёрлингу среди смешанных команд и смешанных пар на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 (в обоих видах заняли тринадцатое место).

В «классическом» кёрлинге играет в основном на позициях первого.

Самый молодой в истории «взрослых» чемпионатов мира по кёрлингу кёрлингист/кёрлингистка — выступала на чемпионате мира среди смешанных пар в возрасте 12 лет.

Достижения 
 : золото (2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её отец Каспер Викстен тоже кёрлингист, они вместе играют в смешанной паре, выступали на .

Примечания

Ссылки 
 
 
 Wiksten, Natalie | Nordic Junior Curling Tour (указан как тренер)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Дании по кёрлингу